Galerne désigne un vent du nord-ouest qui souffle dans l'ouest de la France

Galerne peut aussi désigner:

Patronyme
André Galerne (1926-2008), plongeur français
Prosper Galerne (1836-1922), peintre français

Voir aussi
Virée de Galerne, campagne militaire de la Guerre de Vendée
Vent de galerne, film français sorti en 1989

Homonymie
Homonymie de patronyme